Инверзија најшире указује на обртање, преокрет реда и поретка идеја и ствари. Када се има у виду богатство људских и социјалних комуникација у социјалном раду, важно је имати у виду значај ове појаве, посебно када су у питању различити облици емоционалних промена, моралних погледа и сл. Вештим разумевањем околности ове врсте многи сукоби се могу успешно решавати променом „угла” из којег се ствари и појаве посматрају.

Литература

Види још 
 Инверзија у Еуклидској равни

Војне тактике